Katensen bezeichnet:

 Katensen (Offen), ein Ortsteil von Offen (Landkreis Celle)
 Katensen (Uetze), ein Ortsteil von Uetze